Kirsten Jensen peut désigner :
 Kirsten Plum Jensen (née en 1961), rameuse danoise ;
 Kirsten Jensen (née en 1961), femme politique danoise.